

Кедрово — село, Вонґровецький повіт, Великопольське воєводство

Кедрово — село, Вяземський район, Хабаровський край
 Кедрово — присілок, Березниківський міський округ, Пермський край